Mommsen (abgeleitet von Momme) ist der Familienname folgender Personen:

 August Mommsen (1821–1913), deutscher Lehrer und Altphilologe
 Christian Mommsen (1868–1927), deutscher Diplomlandwirt und Tierzuchtdirektor
 Dorothea Mommsen (1926–2017), deutsche Schauspielerin
 Ernst Wolf Mommsen (1910–1979), deutscher Industriemanager
 Friedrich Mommsen (1818–1892), deutscher Rechtswissenschaftler

 Heide Mommsen (* 1941), deutsche Klassische Archäologin
 Helmut Mommsen (1896–1983), deutscher Kinderarzt und Naturheilkundler
 Karl Mommsen (1861–1922), Bankdirektor und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Mommsen-Straub (1923–1976), deutscher Historiker
 Katharina Mommsen (* 1925), deutsch-US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 Konrad Mommsen (1871–1946), deutscher Admiral und Flottenchef in der Reichsmarine
 Margareta Mommsen (* 1938), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Momme Mommsen (1907–2001), deutsch-US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Oliver Mommsen (* 1969), deutscher Schauspieler
 Theodor Mommsen (1817–1903), deutscher Historiker und Literatur-Nobelpreisträger 1902
 Theodor Ernst Mommsen (1905–1958), deutsch-US-amerikanischer Historiker
 Tycho Mommsen (1819–1900), deutscher klassischer Philologe
 Wilhelm Mommsen (Politiker) (1852–1901), deutscher Jurist und Abgeordneter
 Wilhelm Mommsen (1892–1966), deutscher Historiker

Mommsen steht des Weiteren für:

 (52293) Mommsen, Asteroid

Siehe auch:

 Momsen